В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо, яка знялась за рахунку 6-2.

Сіяні гравчині 

  Амелі Моресмо (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Анастасія Мискіна (півфінал)
  Світлана Кузнецова (півфінал)

 Олена Дементьєва (1-ше коло)
 В Звонарьова (1-ше коло)
 Надія Петрова (1-ше коло)
 Ай Суґіяма (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Тур WTA 2004